Lepanthopsis — род многолетних травянистых растений подтрибы Pleurothallidinae трибы Epidendreae семейства .

Виды 
По данным The Plant List:

 Lepanthopsis abbreviata Luer & Hirtz 
 Lepanthopsis acetabulum Luer 
 Lepanthopsis acuminata Ames 
 Lepanthopsis anthoctenium (Rchb.f.) Ames 
 Lepanthopsis apoda (Garay & Dunst.) Luer 
 Lepanthopsis aristata Dod 
 Lepanthopsis astrophora (Rchb.f. ex Kraenzl.) Garay 
 Lepanthopsis atrosetifera Dod 
 Lepanthopsis barahonensis (Cogn.) Garay 
 Lepanthopsis calva Dod ex Luer 
 Lepanthopsis comet-halleyi Luer 
 Lepanthopsis constanzensis (Cogn.) Garay 
 Lepanthopsis cucullata Dod 
 Lepanthopsis culiculosa Luer 
 Lepanthopsis densiflora (Barb.Rodr.) Ames 
 Lepanthopsis dewildei Luer & R.Escobar 
 Lepanthopsis dodii Garay 
 Lepanthopsis farrago (Luer & Hirtz) Luer 
 Lepanthopsis floripecten (Rchb.f.) Ames 
 Lepanthopsis glandulifera Dod 
 Lepanthopsis hirtzii Luer 
 Lepanthopsis hotteana (Mansf.) Garay 
 Lepanthopsis lingulata Dod 
 Lepanthopsis melanantha (Rchb.f.) Ames 
 Lepanthopsis micheliae Dod 
 Lepanthopsis microlepanthes (Griseb.) Ames 
 Lepanthopsis moniliformis Dod 
 Lepanthopsis obliquipetala (Ames & C.Schweinf.) Luer 
 Lepanthopsis ornipteridion Dod 
 Lepanthopsis peniculus (Schltr.) Garay 
 Lepanthopsis pristis Luer & R.Escobar 
 Lepanthopsis prolifera Garay 
 Lepanthopsis pulchella Garay & Dunst. 
 Lepanthopsis purpurata Dod ex Luer 
 Lepanthopsis pygmaea C.Schweinf. 
 Lepanthopsis rinkei Luer 
 Lepanthopsis serrulata (Cogn.) Hespenh. & Garay 
 Lepanthopsis stellaris Dod 
 Lepanthopsis steyermarkii Foldats 
 Lepanthopsis ubangii Luer 
 Lepanthopsis vellozicola R.C.Mota, F.Barros & Stehmann 
 Lepanthopsis vinacea C.Schweinf. 
 Lepanthopsis woodsiana Dod ex Luer

Болезни и вредители

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фотографии Dryadella на сайте flickr.com

Орхидные